

Жумискер — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Жумискер — село, Майський район, Павлодарська область
 Жумискер — село, Шетський район, Карагандинська область